Warhammer 40,000: Space Wolf — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии, сюжет которой развивается во вселенной Warhammer 40,000. Разработана и выпущена в 2014 году первоначально для платформы iOS российской студией HeroCraft по лицензии правообладателя Games Workshop. Позже портирована и на другие игровые приставки, а также на ПК.

Сюжет 
Сюжет основан на цикле книг «Космический Волк» по вселенной Warhammer 40,000. Нам предстоит играть за членов ордена «Космических Волков» и бороться против еретиков «Несущих Слово». Кампания разбита на 4 акта.

Геймплей 
Warhammer 40,000: Space Wolf - это пошаговая стратегия с элементами ККИ. В меню можно настроить колоду карт, улучшить броню, навыки Вальгарда и прочих бойцов, улучшать карты. В бою вы сначала ходите Вальгардом, а затем остальными бойцами. Следующим ходить будет тот у кого меньше тайм-очков, которые накапливаются по использованию карт. Следующим ходить может и противник, если количество его тайм-очков меньше. Вместо хода можно сбросить карты. На ход даётся два очка. Ходят бойцы используя карты. Карты бывают двух видов, оружие и действийе/эффект. Карты оружия делятся по редкости. Имеются карты для определённой брони. Броню можно выбирать только для Вальгарда, броня бывает трёх видов: Силовая, Терминатора и Разведчика. В мультиплеере всё также.

Оценки

Примечания 

Компьютерные игры 2014 года
Игры для Android
Симуляторы коллекционных карточных игр
Игры для iOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Nintendo Switch
Пошаговые стратегии
Компьютерные игры, разработанные в России
Space Wolf